No More Heroes други је студијски албум британског састава Странглерс објављен 23. септембра 1977. године.

Списак песама

Спољашње везе 
 

Албуми 1977.
Албуми групе The Stranglers